Шанхай Мастерс:

 Шанхай Мастерс — название крупного снукерного турнира в Китае.
 Шанхай Мастерс — название крупного теннисного турнира в Китае.